→ (zurück) zum Nebenfluss-Abschnitt im Weser-Artikel

Die folgende Liste enthält nahezu alle Nebenflüsse und -bäche der oberen Weser bis zur Porta Westfalica (Weser-km 198), alle Nebenflüsse mit ausgewiesenem Einzugsgebiet an der Mittelweser und alle mit einem Einzugsgebiet von mindestens 20 km² an der Unterweser (ab Weser-km 361,1 bzw. 366,72). Unter Naturraum ist an der Oberweser derjenige verzeichnet, aus dem der Nebenfluss dem Wesertal zufließt, an Mittel- und Unterweser hiervon nur die dreistellige Haupteinheit. Weicht die Haupteinheit der Quelle von der mündungsnahen ab, ist überdies darunter je die Haupteinheit, in Einzelfällen auch der feinere Naturraum der Quelle angegeben und mit Schrägstrich getrennt. Mehrere Schrägstriche bedeuten entsprechend viele Haupteinheiten dazwischen.

Zusätzlich steht vor jedem naturräumlichen Abschnitt des Wesertals eine Zusammenfassung der Eigenschaften des jeweiligen Talabschnitts. Man kann auch direkt zu den 7 Haupt-Talabschnitten der Weser springen:
 → Weserdurchbruchstal (Einheit 370.3)
 → Holzmindener Wesertal (Haupteinheit 367)
 → Weserengtal von Bodenwerder (368)
 → Rinteln-Hamelner Wesertal (366; 4 Unterabschnitte)
 → Mittleres Wesertal (583; 3 Unterabschnitte)
 → Verdener Wesertal (620)
 → Wesermarsch (612; 2 Unterabschnitte)
Zu einer Liste aller Abschnitte nebst Teilabschnitten und Eigenschaften kommt man per Sortierung nach Namen.

Einzelnachweise 

Weser
! Nebenflusse